Thomas Bopp ist der Name folgender Personen:

* Thomas Bopp (Astronom) (1949–2018), US-amerikanischer Astronom
 Thomas Bopp (Politiker) (* 1952), deutscher Politiker (CDU)